La limonade est une boisson gazeuse à base d'eau, de citron et de sucre
 une limonade au sureau est une limonade à base de sureau noir
 un stand de limonade est un commerce informel tenu par des enfants
 Limonade est une commune d'Haïti.
 Limonade est une série de romans québécoise de Richard Petit.
 Jo Limonade est un western rouge tchécoslovaque de 1964

Voir aussi 
 Lemonade